Babsan kan avse:

Babsan – en karaktär spelad av Lars-Åke Wilhelmsson
Babsan (tecknad serie) – en svensk tecknad serie